Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1974 im Herreneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1974
Badminton
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974